Центральноамериканські ігри () — регіональні мультиспортивні змагання, що проводяться кожних 4 роки серед спортсменів Центральної Америки. Організатором проведення ігор є Центральноамериканська спортивна організація (ORDECA). Ігри офіційно визнані Міжнародним олімпійським комітетом як регіональні ігри.

Історія 

Центральноамериканська спортивна організація (Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA)) заснована 15 липня 1972 року. Штаб-квартира знаходиться у Гватемалі. Членами ORDECA є 7 країн: Беліз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Нікарагуа, Панама та Сальвадор. Gерші Центральноамериканські ігри пройшли у листопаді-грудні 1973 року. Періодичність проведення ігор не була стабільною, поки у 2013 році не було прийнятj рішення про проведення змагань раз на чотири роки наступного року після літніх Олімпійських ігор.

Дисципліни 
Дисципліни з одного виду спорту згруповані під одним кольором:
 Водні види спорту —  Велоспорт —  Футбол —  Гімнастика —  Роликове ковзанярство —  Волейбол

показ: Показові виступи.

Країни-учасниці

Медальний залік 
Медальний залік за всю історію проведення ігор

Медальний залік 
Медальний залік за всю історію проведення ігор

Примітки

Посилання 
 List of medal winners on Mas Goles 

Мультиспортивні змагання
Засновані в Північній Америці 1973